Ка́мберле́нд ():

 Камберленд (графство) — бывшее графство в Англии.

Также называется и ряд географических объектов в англоговорящих странах (также встречается вариант Кумберленд).

Населённые пункты 
США
 Камберленд (Айова)
 Камберленд (Висконсин)
 Камберленд (Индиана)
 Камберленд (Кентукки)
 Камберленд (Мэн)
 Камберленд (Мэриленд)
 Камберленд (Нью-Джерси)
 Камберленд (Огайо)
 Камберленд (Род-Айленд)

Канада
 Камберленд (Британская Колумбия)
 Камберленд (Онтарио)

Сент-Винсент и Гренадины
 Камберленд (Сент-Винсент и Гренадины)

Округа 
США
 Камберленд (округ, Иллинойс)
 Камберленд (округ, Нью-Джерси)
 Камберленд (округ, Северная Каролина)
 Камберленд (округ, Кентукки)
 Камберленд (округ, Мэн)
 Камберленд (округ, Вирджиния)
 Камберленд (округ, Пенсильвания)
 Камберленд (округ, Теннесси)
 Канада
 Камберленд (округ, Новая Шотландия)
Австралия
 Камберленд (округ, Новый Южный Уэльс)

Другие географические объекты 
 Камберленд (водопад)
 Камберленд (замок, Австрия)
 Камберленд (плато)
 Камберленд (озеро)
 Камберленд (река)
 Камберленд (залив)
 Камберленд (долина)
 Камберленд (горы)
 Камберленд (полуостров)

Личности 
 Вильгельм-Август, герцог Камберлендский — сын Георга II, военачальник.

В кулинарии 
 Камберленд (соус)

См. также 
 Нью-Камберленд — город в Западной Виргинии, США.